Brodec – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Czuczer-Sandewo
 Brodec – wieś w Macedonii Północnej. w gminie Tetowo
 Brodec – dopływ Dzikiej Orlicy